ESTM est une abréviation pouvant signifier entre autres École Supérieur de technologie et de l'aménagement.
École supérieure des transports maritimes, de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (ARSTM), institution régionale de formation maritime, portuaire et industrielle à Abidjan en Côte d'Ivoire.
École Supérieur de Technologie et de Management de Dakar.
École Supérieur de Technologie et de Management Digital de Dakar (ESTMD)